Rutigliano – comune italiano della città metropolitana di Bari, in Puglia

Persone 
 Giorgio Rutigliano – informatico italiano
 Renato Rutigliano – artista, attore e scrittore italiano di cinema e teatro
 Sam Rutigliano – analista e commentatore sportivo, ex giocatore ed ex allenatore di football americano statunitense